

Localidades

Dancé (Loire)
Dancé (Orne)

Desambiguações de topônimos